Дёллинг — фамилия. Известные носители:

 Дёллинг, Иво (1923—2019) — шведский дипломат.
 Дёллинг, Рудольф (1902—1975) — генерал Национальной народной армии ГДР, посол ГДР в СССР.